Curtin ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Gregg Curtin (1817–1894), US-amerikanischer Politiker
 Catherine Curtin (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin
 David Yarrow Curtin (* 1920), US-amerikanischer Chemiker und Mitverfasser des Curtin-Hammett-Prinzips
 Deirdre Curtin (* 1960), irische Juristin, Professorin für Europa-Recht in Amsterdam
 Jane Curtin (* 1947), US-amerikanische Schauspielerin
 Jim Curtin (* 1979), US-amerikanischer Fußballspieler und -trainer
 John Curtin (1885–1945), australischer Politiker
 Michael Curtin (* 1942), irischer Schriftsteller 
 Peter Curtin (1944–2014), australischer Schauspieler
 Philip Curtin (1922–2009), US-amerikanischer Historiker
 Phyllis Curtin (geb. Phyllis Smith; 1921–2016), US-amerikanische Sopranistin
 Terence Curtin (* 1945), australischer Geistlicher, Weihbischof in Melbourne
 Valerie Curtin (* 1945), US-amerikanische Schauspielerin und Drehbuchautorin
 Willard S. Curtin (1905–1996), US-amerikanischer Politiker

Orte in Australien:
 Curtin (A.C.T.)

in Frankreich:
 Vézeronce-Curtin im Département Isère

in den Vereinigten Staaten:
 Curtin (Oregon)
 Curtin (Pennsylvania)
 Curtin (Nicholas County, West Virginia)
 Curtin (Webster County, West Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Curtin Run Rockshelter, in Woodbine, West Virginia, ID-Nr. 93000495
 Curtin Village, in Curtin, Pennsylvania, ID-Nr. 71000687

Sonstiges:
 Curtin-Hammett-Prinzip, Prinzip in der chemischen Kinetik